Горы Судьбы () — научно-фантастическая повесть 1966 года французского писателя Франсиса Карсака. В ней описываются события, предшествующие тем, с которыми читателя знакомит роман «Львы Эльдорадо».

На русском языке повесть была впервые издана в 1981 году в сборнике «Дорога воспоминаний» (серия «Зарубежная фантастика» издательства «Мир»).

Сюжет 
Олимпийский чемпион Тераи Лапрад и его генетически модифицированный разумный лев Лео прибывают на планету Офир-2, где Лапрад должен работать по контракту геологом. На планете обитает раса под названием пухи или стики, которая несколько тысяч лет назад опережала по развитию землян, а сейчас по непонятным причинам деградировала и вымирает. Тераи решает выяснить причину деградации пухи, но он встречает непонятное противодействие некоторых работников корпорации ММБ, во главе с директором на планете Старжоном. Тераи знакомится со старым, спивающимся геологом Мак-Грегором, который раньше был директором и одним из лучших специалистов, но в ходе одной из миссий в Горах Судьбы что-то сломило его дух. Пухи также предупреждают Тераи, чтобы люди не ходили в Горы Судьбы. После гибели Мак-Грегора, прикрывшего Тераи от выстрела убийц, подосланных Старжоном (старый геолог с точностью до минуты знал час своей гибели и именно поэтому спился), герой отправляется в Горы Судьбы. Он находит там храм с инопланетным существом Фленг-Ши, которое рассказывает ему, что некая высокоразвитая раса акнеан уничтожила его расу и родную планету. Акнеане вымирали и в бессильной ярости разыскивали планеты с разумными существами. Часть планет они уничтожали, а на других устанавливали Храмы судьбы — места, где каждый мог узнать своё будущее. Мозг Фленг-Ши встроили в биокибернетическую систему, предсказывающую будущее. Коварный план удался и здесь — быстро развивавшиеся пухи были сломлены навсегда, так как большинство, узнав своё будущее, совершали массовые самоубийства, а у оставшихся был погублен дух инициативы. Фленг-Ши называет Тераи человеком судьбы и говорит, что до него здесь побывали двое землян. Запасы энергии оракула истощены, он в последний раз предсказывает будущее для Тераи и его льва, после чего по просьбе Фленг-Ши Тераи уничтожает оракула и всю аппаратуру. Спасательный отряд подбирает обессилевшего Тераи, очнувшись, он узнаёт, что директор Старжон покончил с собой. Судя по его записям, он также побывал в Горах Судьбы. Однако у выздоровевшего Тераи остаются лишь смутные воспоминания о предсказании будущего. Он помнит, что судьба ждёт его на планете Эльдорадо и решает отправиться туда.

Ссылки 
 Информация о повести на FantLib.ru

Фантастические повести на французском языке
Повести 1966 года
Произведения Франсуа Борда